Бэд, от  — плохой.

 Бэд-сектор — испорченный, нечитающийся сектор данных запоминающего устройства.
 Бэд трип — переживание кризисных состояний психики, которые могут возникнуть при приёме психоактивных веществ.